Sancristobalensi – abitanti di San Cristóbal (Repubblica Dominicana)
Sancristobalensi – abitanti di San Cristóbal (Venezuela)